Качкан Володимир Атаназійович, Володимир Качкан (* 12 серпня 1940 в селі Рибне Тисменицького району на Івано-Франківщині) — український учений-історик і теоретик української літератури та етнокультури. Академік АН ВШ України (з 1993).
 Качкан Володимир Леонідович — полковник служби цивільного захисту, лицар ордена Данила Галицького

 Качкан (селище), Качкан — селище в Октябрському районі Ростовської області.

Примітки